Пя́тый Оча́ковский переу́лок (до 25 декабря 1961 года — Шко́льный переу́лок, до 1960 года — Шко́льный переу́лок посёлка Очаково) — переулок в Западном административном округе города Москвы на территории района Очаково-Матвеевское.

История 
Переулок находится на территории бывшего посёлка Очаково, где он назывался Шко́льный переу́лок. В 1960 году посёлок Очаково вошёл в состав Москвы, переулок вначале сохранял своё название, а 25 декабря 1961 года для устранения одноимённости был переименован и получил современное название.

Расположение 
5-й Очаковский переулок проходит от Большой Очаковской улицы на северо-запад до улицы Наташи Ковшовой. Нумерация домов начинается от Большой Очаковской улицы.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Транспорт 
Станция метро «Озёрная».
Станция Очаково.
По переулку городской общественный транспорт не проходит. От станции метро «Озёрная», далее автобусы 120, 187, 187к, 329, с17 до остановки «Улица Пржевальского».

Галерея

См. также 
 Первый Очаковский переулок
 Второй Очаковский переулок
 Третий Очаковский переулок
 Четвёртый Очаковский переулок
 Большая Очаковская улица
 Очаковское шоссе
 Очаково-Матвеевское
 Очаково (Москва)

Примечания 

Проезды Москвы